Hasznos Holmik (1991) Stephen King regénye
 Hasznos holmik (1993) Stephen King regényéből készült film